Wilhelm Pralle ist der Name von

* Wilhelm Pralle (Oologe) (1810–1881 oder 1888), deutscher Postbeamter und -Direktor, Ornithologe und Oologe
 Wilhelm Pralle (Autor) (* 1910), deutscher Lehrer und Mundartautor in ostfälischer Sprache